Die 7. Etappe der Tour de France 2009 am 10. Juli führte über 224 km von Barcelona nach Andorra Arcalis. Sie enthielt 3 Zwischensprints und 5 Bergwertungen der Hors Catégorie, sowie der 1., 3. und 4. Kategorie. Zudem verlief die ganze Etappe durch Spanien und Andorra.

Aufgaben 
 105 Sébastien Joly – während der Etappe

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Solsona (Kilometer 105) (677 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  José Ivan Gutierrez || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Aljaksandr Kuschynski || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Andorra la Vella (Kilometer 196) (985 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Jérôme Pineau || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in La Cortinada (Kilometer 207,5) (1319 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  José Ivan Gutierrez || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Jérôme Pineau || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Johannes Fröhlinger || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Andorra Arcalis (Kilometer 224) (2240 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Brice Feillu || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Johannes Fröhlinger || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Rinaldo Nocentini || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Jérôme Pineau || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  José Ivan Gutierrez || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Levi Leipheimer || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Côte de Montserrat, Kategorie 4 (Kilometer 32) (435 m ü. NN; 4,1 km à 3,8 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  José Ivan Gutierrez || 1 Pkt.
|}

 Port de Solsona, Kategorie 3 (Kilometer 97) (708 m ü. NN; 5,8 km à 4,3 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Aljaksandr Kuschynski || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Brice Feillu || 1 Pkt.
|}

 Col de Serra-Seca, Kategorie 1 (Kilometer 127) (1160 m ü. NN; 7,7 km à 7,1 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 15 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 13 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Aljaksandr Kuschynski || 11 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Brice Feillu || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Jérôme Pineau || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Rinaldo Nocentini || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  José Ivan Gutierrez || 5 Pkt.
|}

 Port del Comte, Kategorie 3 (Kilometer 136,5) (1249 m ü. NN; 3,1 km à 5,3 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Aljaksandr Kuschynski || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 1 Pkt.
|}

 Andorra Arcalis, Hors Catégorie;  (Kilometer 226) (2240 m ü. NN; 10,6 km à 7,1 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |   Brice Feillu  || 40 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 36 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Johannes Fröhlinger || 32 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Rinaldo Nocentini || 28 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 24 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 20 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Jérôme Pineau || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  José Iván Gutiérrez || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 10 Pkt.
|}

Etappe 07
200907
200907
Radsportwettbewerb in Barcelona
Sport (Ordino)

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 7